Miejscowości w USA:
 Kennard – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Kennard – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Washington
 Kennard – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Houston